„Kongō” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Kongō” - korweta pancerna Kongō z lat 70. XIX wieku
 „Kongō” - japoński okręt liniowy (krążownik liniowy, następnie pancernik) typu Kongō z okresu I i II wojny światowej
 „Kongō” (PS-103) – kuter patrolowy typu Akagi z lat 80. XX wieku
 „Kongō” (DDG-173) - niszczyciel rakietowy typu Kongō z końca XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów